Příjmení Rimmer nesou nebo nesly tyto žijící nebo fiktivní osoby:

 Arnold Rimmer – fiktivní postava ze sitcomu BBC Červený trpaslík
 Davey Rimmer (* 1968) – britský baskytarista
 David Rimmer (* 1942) – kanadský filmový režisér
 Eve Rimmer (1937–1996) – novozélandská atletka
 Jimmy Rimmer (* 1948) – britský fotbalový brankář
 John Rimmer (1878–1962) – britský atlet, olympionik
 Michael Rimmer (* 1986) – britský atlet, běžec na 800 m
 Michael Rimmer – fiktivní záporný hrdina filmu The Rise and Rise of Michael Rimmer
 Richard Rimmer – ředitel California Department of Corrections and Rehabilitation
 Robert Rimmer (1917–2001) – americký spisovatel, autor knihy The Harrad Experiment
 Shane Rimmer (1936–2019) – kanadský herec
 William Rimmer (1816–1879) – americký malíř a sochař
 William Rimmer (1862–1936) – britský hudební skladatel 

Německá příjmení